Ossi-Pekka Valta (ur. 22 listopada 1991 w Marttila) – fiński skoczek narciarski i trener, reprezentant klubu Lahden Hiihtoseura. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W cyklu FIS Cup zadebiutował w styczniu 2008 w Kuopio, zajmując 9. miejsce. W lutym 2008 w Iron Mountain w swoim pierwszym starcie w Pucharze Kontynentalnym zajął 35. pozycję. Najlepszy wynik w tym cyklu osiągnął w swoim pierwszym punktowanym starcie, zajmując 8. miejsce w jednoseryjnym konkursie w Wiśle 26 lutego 2012. Łącznie punkty PK zdobywał 10 razy, po raz ostatni w marcu 2016 w Czajkowskim. 17 lutego 2013 zajął 8. miejsce w konkursie drużynowym lotów narciarskich w ramach Pucharu Świata w Oberstdorfie. Indywidualnie w najwyższej rangi zawodach pucharowych nigdy nie awansował do konkursu głównego.

Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2011 zajął 53. miejsce indywidualnie. W latach 2013–2017 trzykrotnie startował na zimowej uniwersjadzie, indywidualnie najwyżej sklasyfikowanym będąc na zawodach w 2013 (na 12. pozycji na skoczni dużej i 20. na normalnej), a w drużynie w 2015 (na 5. miejscu).

Jest letnim rekordzistą skoczni Puijo K-92 w Kuopio. We wrześniu 2008 skoczył tam 105 metrów.

W latach 2011–2015 pięciokrotnie zdobywał medale mistrzostw kraju w zawodach drużynowych: złoto w 2011 i 2015, oraz brąz w 2012, 2013 i 2014.

W sezonie 2018/2019 został trenerem grupy „challenger” w ramach reprezentacji Finlandii w skokach narciarskich.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty O.P. Valty na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty O.P. Valty na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Fińscy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1991